Капекки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капекки, Марио (род. 1937) — американо-итальянский генетик, профессор, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2007 года.
 Капекки, Эрос (род. 1986) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2016 года за команду Astana Pro Team.
 Капекки, Ренато (1923—1998) — итальянский оперный певец и актёр, специализирующиеся на комических ролях